Rossweidbach – schweizerdeutsch für Pferdeweide – ist ein Gewässername in der Schweiz:

 Rossweidbach (Bernhaubach), linker Zufluss des Bernhaubachs (zum Jonenbach) bei Affoltern am Albis, Kanton Zürich
 Rossweidbach (Feienbächli), linker Zufluss des Feienbächlis (zur Jona) bei Schonau (Rifferswil), Kanton Zürich
 Rossweidbach (Grossmattbächli), rechter Zufluss des Grossmattbächlis (zum Rummelbach) bei Rudolfstetten, Kanton Aargau
 Rossweidbach, Oberlaufname des Chlingentalbächlis in der Gemeinde Oberwil-Lieli, Kanton Aargau
 Rossweidbach (Schneitbach), linker Zufluss des Schneitbachs (zur Eulach) bei Mittelschneit (Hagenbuch), Kanton Zürich
 Rossweidbach (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zum Jonenbach) bei Schonau (Rifferswil), Kanton Zürich
 Rossweidbach (Schwantenbach), rechter Zufluss des Schwantenbachs (zum Trepsenbach) bei Gelbberg (Schübelbach), Kanton Schwyz
 Rossweidbach (Vorderbach), linker Zufluss des Vorderbachs (zum Hallwilersee) bei Tröleten (Hitzkirch), Kanton Luzern
 Rossweidbach (Werenbach), rechter Zufluss des Wehrenbachs bei Wilhof (Zollikon), Kanton Zürich

Siehe auch:
 Rossweidbächli